Eulenburg steht für:

 Eulenburg (Adelsgeschlecht), sächsisches Adelsgeschlecht
 Tatort: Eulenburg, deutscher Fernsehkrimi (1997)
 Die Eulenburg. Universitäts- und Stadtmuseum Rinteln, Stadtmuseum in Rinteln, Landkreis Schaumburg, Niedersachsen

Bauwerke:

 Eulenburg (Osterode am Harz), Industriedenkmal in Osterode am Harz, Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Eulenburg (Rinteln), historisches Gebäude in Rinteln, Sitz des Museums Die Eulenburg. Universitäts- und Stadtmuseum Rinteln
 Eulenburg, deutscher Name der Burg Sovinec im Ortsteil Sovinec der Gemeinde Jiříkov, Okres Bruntál, Tschechien
 Eulenburg (Worms), im Kern mittelalterlicher Adels- oder Stiftshof in Worms, Rheinland-Pfalz

Orte:

 Eulenburg (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Stadtteil Sand von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenburg (Gronau), ehemaliger Ortsteil im Stadtteil Gronau von Bergisch Gladbach, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Eulenburg (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Eulenburg, Ortschaft im Landkreis Neustettin, Pommern, seit 1945 Silnowo in der Gemeinde Borne Sulinowo, Powiat Szczecinecki, Woiwodschaft Westpommern, Polen

Eulenburg ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Eulenburg (1840–1917), deutscher Arzt und Sexualforscher
 August zu Eulenburg (1838–1921), Minister des preußischen königlichen Hauses
 Augusta zu Eulenburg (1882–1974), deutsche Malerin
 Botho Heinrich zu Eulenburg (1804–1879), preußischer Verwaltungsbeamter
 Botho Sigwart zu Eulenburg (1884–1915), deutscher Komponist
 Botho-Wendt zu Eulenburg (1883–1945), deutscher Politiker und Gutsbesitzer
 Botho zu Eulenburg (1831–1912), preußischer Ministerpräsident
 Ernst Eulenburg (1847–1926), deutscher Musikverleger
 Felix Eulenburg (1881–1909), deutscher Maler
 Franz Eulenburg (1867–1943), deutscher Nationalökonom
 Friedrich zu Eulenburg (1815–1881), preußischer Staatsmann
 Friedrich Wend zu Eulenburg (1881–1963), deutscher Adliger, Landwirt und Großgrundbesitzer
 Fritz von Eulenburg (1874–1937), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Gottfried von Eulenburg (1598–1660), preußischer Staatsmann
 Gottfried von und zu Eulenburg (1676–1742), preußischer Staatsmann
 Heilwig Eulenburg (1939–1975), deutsche Schriftstellerin
 Jonas zu Eulenburg (1901–1945), deutscher Offizier und Ritterkreuzträger
 Jonas Casimir von Eulenburg (1614–1667), preußischer Generalmajor, geheimer Kriegsrat und Landrat
 Karl Botho zu Eulenburg (1843–1919), preußischer General der Kavallerie 
 Karl zu Eulenburg (1885–1975), Schriftsteller und Philologe
 Kurt Eulenburg (1879–1982), deutscher Musikverleger
 Michael Moritz Eulenburg (1811–1887), deutscher Augenarzt und Orthopäde
 Philipp zu Eulenburg (1847–1921), preußischer Staatsmann
 Richard zu Eulenburg (1838–1909), preußischer Gutsbesitzer und Politiker, Mitglied des Preußischen Herrenhauses
 Siegfried zu Eulenburg-Wicken (1870–1961), deutscher Offizier, Freikorpsgründer und Gutsbesitzer
 Soscha zu Eulenburg (* 1944), deutsche Verbandsfunktionärin
 Wilhelm zu Eulenburg (1778–1865), preußischer Generalmajor 

Siehe auch:
 Ernst Eulenburg (Musikverlag)
 Eulenburg-Affäre
 Paramyotonia congenita (Morbus Eulenburg)
 Eulenberg
 Uhlenburg
 Uylenburgh